József N. Futó, madžarski general, * 1894, † 1967.

Glej tudi 
 seznam madžarskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Rojeni leta 1894
Umrli leta 1967
Madžarski generali
Veterani druge svetovne vojne